HMS Smyge kan syfta på:

HMS Smyge (V02) – en motortorpedbåt (T43) som sjösattes på 1950-talet men som byggdes om till vedettbåt år 1977 i svenska flottan.
HMS Smyge (1991) – ett försöksfartyg i svenska marinen som sjösattes 1991.